

Toponyme 
 Guinarthe, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Guinarthe-Parenties ;
 Guinarthe-Parenties, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme